Лядово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лядово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Лядово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.